Gasteruption — рід дрібних їздців родини гастеруптиїд (Gasteruptiidae).

Опис 
Дрібні та середнього розміру їздці. Довжина 5-20 мм, з довгим і дуже тонким в основі черевцем. Метасома прикріплюється високо на проподеумі. Вусики 14-членикові у самиць і 13-членикові у самців. Формула щупиків повна: 6,4. У передньому крилі югальна лопасть та радіомедіальна жилка відсутні. Дорослі особини трапляються на зонтичних квітках. За своїм способом життя це вторинні клептопаразитоїди або ектопаразитоїди бджіл та ос.

Види 
Згідно з різними джерелами, до роду Gasteruption відносять до 64 види:

 Gasteruption assectator (Linnaeus, 1758) g b (wild carrot wasp)
 Gasteruption boreale (Thomson, 1883) g
 Gasteruption canariae Madl, 1991 g
 Gasteruption caucasicum (Guerin-Meneville, 1844) g
 Gasteruption corniculigerum Enderlein, 1913 g
 Gasteruption dilutum Semenov, 1892 g
 Gasteruption dimidiatum Semenov, 1892 g
 Gasteruption diversipes (Abeille de Perrin, 1879) g
 Gasteruption dolichoderum Schletterer, 1889 g
 Gasteruption erythrostomum (Dahlbom, 1831) g
 Gasteruption expectatum Pasteels, 1957 c g
 Gasteruption fallaciosum Semenov, 1892 g
 Gasteruption flavicuspis Kieffer, 1911 c g
 Gasteruption floreum Szepligeti, 1903 g
 Gasteruption formilis Alekseev, 1995 g
 Gasteruption formosanum Enderlein, 1913 g
 Gasteruption forticorne Semenov, 1892 g
 Gasteruption foveiceps Semenov, 1892 g
 Gasteruption freyi (Tournier, 1877) g
 Gasteruption goberti (Tournier, 1877) g
 Gasteruption hastator (Fabricius, 1804) g
 Gasteruption hungaricum Szepligeti, 1895 g
 Gasteruption ignoratum Kieffer, 1903 g
 Gasteruption insidiosum Semenow, 1892 g
 Gasteruption jaculator (Linnaeus, 1758) g
 Gasteruption japonicum Cameron, 1888 g
 Gasteruption kaweahense b
 Gasteruption lacoulee Jennings, Krogmann & Parslow, 2015 g
 Gasteruption laticeps (Tournier, 1877) g
 Gasteruption lugubre Schletterer, 1889 g
 Gasteruption maquis Jennings, Krogmann & Parslow, 2015 g
 Gasteruption merceti Kieffer, 1904 g
 Gasteruption minutum (Tournier, 1877) g
 Gasteruption nigrescens Schletterer, 1885 g
 Gasteruption nigritarse Thomson, 1883 g
 Gasteruption opacum (Tournier, 1877) g
 Gasteruption oriplanum Kieffer, 1911 g
 Gasteruption ortegae Madl, 1991 g
 Gasteruption oshimense Watanabe, 1934 g
 Gasteruption parvicollarium Enderlein, 1913 g
 Gasteruption paternum Schletterer, 1889 g
 Gasteruption pedemontanum (Tournier, 1877) g
 Gasteruption phragmiticola Saure, 2006 g
 Gasteruption poecilothecum Kieffer, 1911 g
 Gasteruption psilomma Kieffer, 1904 g
 Gasteruption rufescenticorne Enderlein, 1913 g
 Gasteruption sarramea Jennings, Krogmann & Parslow, 2015 g
 Gasteruption schlettereri Magretti, 1890 g
 Gasteruption schossmannae Madl, 1987 g
 Gasteruption scintillans Pasteels, 1957 c g
 Gasteruption sinarum Kieffer, 1911 g
 Gasteruption sinepunctatum Zhao, van Achterberg & Xu, 2012 g
 Gasteruption sinicola g
 Gasteruption striatum b
 Gasteruption subtile (Thomson, 1883) g
 Gasteruption syriacum Szepligeti, 1903 g
 Gasteruption terebrelligerum Enderlein, 1913 g
 Gasteruption tonkinense Pasteels, 1958 g
 Gasteruption tournieri Schletterer, 1885 g
 Gasteruption transversiceps Pasteels, 1958 g
 Gasteruption undulatum (Abeille de Perrin, 1879) g
 Gasteruption variolosum (Abeille de Perrin, 1879) g
 Gasteruption varipes (Westwood, 1851) g
 Gasteruption visaliae b

Data sources: i = ITIS, c = Catalogue of Life, g = GBIF, b = Bugguide.net

Примітки 

Гастеруптиїди
Роди перетинчастокрилих